Centerville ist der Name mehrerer Ortschaften

in den Vereinigten Staaten:
 Centerville (Alabama)
 Centerville (Jackson County, Arkansas)
 Centerville (Hempstead County, Arkansas)
 Centerville (Yell County, Arkansas)
 Centerville (Georgia) 
 Centerville (Calhoun County, Illinois)
 Centerville (Knox County, Illinois)
 Centerville (Macoupin County, Illinois)
 Centerville (White County, Illinois)
 Centerville (Indiana) 
 Centerville (Iowa)
 Centerville (Kalifornien)
 Centerville (Kansas)
 Centerville (Louisiana)
 Centerville (Maine)
 Centerville (Massachusetts)
 Centerville (Minnesota)
 Centerville (Winona County, Minnesota)
 Centerville (Missouri)
 Centerville (New York)
 Centerville (New Jersey)
 Centerville (Ohio), City im Montgomery County und im Greene County, Ohio
 Centerville (Gallia County, Ohio), auch Thurman genannt, Village im Gallia County, Ohio 
 Centerville (Clinton County, Ohio), auch Lees Creek genannt, Village im Clinton County, Ohio  
 Centerville (Pennsylvania)
 Centerville (South Carolina)
 Centerville (South Dakota), im Turner County
 Centerville (Tennessee)
 Centerville (Texas)
 Centerville (Utah), im Davis County
 Centerville (Virginia)
 Centerville (Wisconsin), im Grant County
 Centerville (St. Croix County, Wisconsin)
 Centerville (Trempealeau County, Wisconsin)
 Centerville (Town), Town(ship) im Manitowoc County, Wisconsin
 ehemaliger Name des Ortes Centralia im Bundesstaat Washington

in Deutschland:
 ehemalige Siedlung der US-Streitkräfte in Augsburg, siehe US-Garnison Augsburg

im NRHP gelistete Objekte:
 Centerville Schoolhouse, in Paradise, Kalifornien, ID-Nr. 72000219
 Centerville Town Hall, in Centerville, New York, ID-Nr. 09000154
 Centerville Township Bridge Number S-18, in Centerville, South Dakota, ID-Nr. 00001216

Siehe auch:
 Centerville Township
 Centreville